Епи́скоп Иоанни́кий (в миру Иван Иванович Чанцев; 1858, Смоленская губерния — 1 апреля 1933, Кунгур) — епископ Русской православной церкви, епископ Кунгурский. Родной дядя епископа Евгения (Кобранова).

Биография 
Родился в 1858 году в Смоленской губернии в семье священника. В 1873 году окончил Смоленское духовное училище. В 1879 году окончил Смоленскую духовную семинарию.

В 1879 году назначен надзирателем за учениками Вяземского духовного училища. В 1880 году уволен за штат, в связи с поступлением в Московскую духовную академию, которую окончил в 1884 году со степенью кандидата богословия как магистрант исторического отделения. В 1884 году становится учителем Вяземского духовного училища Смоленской епархии.

Перешёл в Московскую епархию и в 1889 году рукоположен во священника и назначен к Софийской церкви Миусского кладбища Москвы.  года награждён набедренником.

С октября 1893 года служил священником Духосошественской церкви Лазаревского кладбища Москвы. В 1896 года награждён бархатной фиолетовой скуфьёй.

С апреля 1896 года служил священником Воскресенской церкви Ваганьковского кладбища города Москвы.  года награждён камилавкой.  года награждён наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым.

С 1914 года священник московской Воскресенской церкви в Барашах.  года награждён саном протоиерея. В 1917—1920 годы был настоятелем московской Воскресенской церкви в Барашах. Был благочинным церквей одного из отделений Ивановского сорока города Москвы.

Овдовел. К 1922 году находился за штатом. При возникновении в Москве обновленческого раскола примкнул к нему. «Для обеспечения родника епископской благодати» был избран епископом Бронницким, викарием Московской обновленческой епархии. 4 июня 1922 года епископом Антонином (Грановским) был пострижен в рясофор. 5 июня 1922 года хиротонисан во епископа Бронницкого, викария Московской епархии. Хиротонию совершили примкнувшие к обновленчеству епископы Антонин (Грановский) и Леонид (Скобеев). Это была первая епископская хиротония, совершённая обновленцами. В тот же день избран членом обновленческого Московского епархиального управления.

В книге Анатолия Краснова-Левитина и Вадима Шаврова даётся такая характеристика: «Новый епископ был, так сказать, „беспартийным специалистом“: никогда раньше ни к каким обновленческим группировкам он не примыкал и в дальнейшем никакой активной роли не играл». В августе 1922 года был участником Всероссийского съезда «Живой Церкви», на котором был возведён в сан архиепископа. 17 октября того же года становится членом обновленческого ВЦУ.

В октябре 1922 года назначен архиепископом Калужским и Боровским, председателем обновленческого Калужского епархиального управления. Назначения не принял. В ноябре 1922 года освобождён от назначения и оставлен епископом Бронницким, викарием Московской епархии.

3 марта 1923 года назначен архиепископом Подольским, викарием Московской епархии, с оставлением в должности члена обновленческого Московского епархиального управления. С 9 по 23 марта 1923 года председатель обновленческого Московского епархиального управления. В апреле-мае 1923 года участвовал во «Втором Всероссийском Поместном Соборе» (первом обновленческом). 2 октября 1923 года назначен архиепископом Бронницким, викарий Московской обновленческой епархии, с оставлением в должности члена обновленческого Московского епархиального управления. 30 мая 1924 года уволен на покой.

В июле 1924 года принес покаяние патриарху Тихону и был принят в сане епископа, за что 2 августа того же года постановлением Всероссийского обновленческого Синода запрещён в священнослужении. 

В 1929 году назначен епископом Акмолинским, викарием Петропавловской епархии.

В 1930 году назначен епископом Кунгурским, викарием Пермской епархии. 21 октября 1932 года постановлением митрополита Сергия (Страгородского) и Временного Патриаршего Священного Синода при нём представлены права епархиального архиерея.

Скончался 1 апреля 1933 года в Кунгуре. Похоронен по левую сторону от Всехсвятского храма в Кунгуре.

Примечания

Ссылки 
 Иоанникий, Епископ Кунгурский, викарий Пермской епархии

Епископы Русской православной церкви